Шевченково () — название населённых пунктов в Броварском районе Киевской области Украины:

 Шевченково — село в Великодымерской поселковой общине.
 Шевченково — село в Згуровской поселковой общине.